Fronta je lahko:
 fronta - sovjetska vojaška formacija
 fronta - vojaški strokovni izraz
 fronta - meteorološki strokovni izraz
 fronta - sociološko-družbeni strokovni izraz
 fronta - metalurški strokovni izraz

Glej tudi 
 Osvobodilna fronta

Zunanje povezave